Кузя́ево — топоним в России.

Населённые пункты

Владимирская область 
 Кузяево — деревня в Гороховецком районе.
 Кузяево — деревня в Петушинском районе.

Ивановская область 
 Кузяево — деревня в Ильинском районе.

Костромская область 
 Кузяево — деревня в Судиславском районе.

Московская область 
 Кузяево — деревня в Волоколамском районе.
 Кузяево — деревня в городском поселении Дмитров Дмитровского района. 
 Кузяево — деревня в городском поселении Икша Дмитровского района. 
 Кузяево — деревня в Лотошинском районе.
 Кузяево — деревня в Можайском районе.
 Кузяево — деревня в Раменском районе.

Ярославская область 
 Кузяево — деревня в Борисоглебском районе.
 Кузяево — село в Некоузском районе.

Платформа 
 Кузяево — железнодорожная платформа, бывшая станция, Казанского направления МЖД в деревне Кузяево Раменского района Московской области.